Sezóna 2016/2017 je 22. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem byl Vladimír Kýhos.

Za Třinec v roce 2016/2017 hráli 
Link

Poznámky 
 Útočník Štefan Ružička byl v klubu před sezónou (na zkoušku), před začátkem sezóny přestoupil do HC Sparta Praha.

Přípravné zápasy před sezonou 
 4.8.2016 HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Branky: 8. Martin Adamský, 29. Vladimír Dravecký, 34. Štefan Ružička, 42. Michal Kovařčík, 60. Aron Chmielewski
 18.8.2016 HC Frýdek-Místek – HC Oceláři Třinec 3:2PP (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0) Branky:23. Radek Meidl, 57. Lukáš Doudera, 63. Vladimír Luka – 7. Jakub Petružálek, 35. Zbyněk Irgl
 1.9.2016 HC Oceláři Třinec – PSG Zlín 5:3 (4:2, 0:1, 1:0) Branky:4. Vladimír Dravecký, 12. Jiří Polanský, 17. Jiří Polanský, 18. Rastislav Špirko, 58. Rastislav Špirko – 13. Roman Vlach, 20. Antonín Bořuta, 39. Oldřich Kotvan.

Tatranský pohár 

 25.8.2016 HK Poprad – HC Oceláři Třinec (turnaj v Popradu) 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) Branky: 23. Marek Zagrapan – 7. Jakub Petružálek, 26. Ján Sýkora, 29. Jiří Polanský, 53. Josef Hrabal, 55. Štefan Ružička, 60. Erik Hrňa
 26.8.2016 Örebro HK (Švédsko) – HC Oceláři Třinec (turnaj v Popradu) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Branky:31. Erik Hrňa, 59. Martin Adamský
 27.8.2016 Pelicans Lahti (Finsko) – HC Oceláři Třinec (turnaj v Popradu) 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Branky:4. Mark Pöyöhonen, 25. Miro Hovinen, 41. Ben Blood – 11. Cory Kane, 54. Jakub Petružálek.

 Konečné pořadí Tatranského poháru
 1. Pelicans Lahti 3 zápasy/9 bodů (12:6)
 2. HC Oceláři Třinec 3 zápasy/6 bodů (10:4)
 3. Örebro HK 3 zápasy/3 body (7:5)
 4. HK Poprad 3 zápasy/0 bodů (3:17)

Turnaj Steel Cup 2016 

 12.8.2016 Třinec – HC Slovan Bratislava	2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Branky: 49. Štefan Ružička, 50. Erik Hrňa – 25. Ivan Švarný, 27. Nick Plastino, 60. Žigy Jeglič
 13.8.2016 Třinec – HC Vítkovice Steel	4:3 PP ( 1:1, 1:1, 1:1 – 1:0) Branky: 6. David Nosek, 26. Martin Adamský, 48. Vladimír Roth, 61. Zbyněk Irgl – 14. Erik Němec, 30. Vojtěch Tomi, 52. Michael Vandas
 14.8.2016 Třinec – Linköpings HC 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Branky:10. Cory Kane, 32. Lukáš Galvas, 39. Vladimír Roth – 46. Sebastian Karlsson, 55. Niklas Bergfors

 Konečné pořadí Steel Cupu
 1. HC Slovan Bratislava 3 zápasy/6 bodů (skóre 7:6)
 2. HC Oceláři Třinec 3 zápasy/5 bodů (skóre 9:8)
 3. HC Vítkovice Steel 3 zápasy/4 body (skóre 6:8)
 4. Linköpings HC 3 zápasy/3 body (skóre 8:8)

Základní část

Play off

Statistiky v play off

Hráli za Třinec 
 Brankáři Peter Hamerlík • Šimon Hrubec • Juraj Šimboch
 Obránci Marian Adámek • Jan Bartko • Lukáš Doudera • Milan Doudera • Lukáš Galvas • Josef Hrabal • Bohumil Jank • Jakub Kania • Lukáš Krajíček • Tomáš Linhart • David Nosek • Michal Roman • Vladimír Roth • Miha Štebih
 Útočníci Martin Adamský • David Cienciala • Vladimír Dravecký • Jan Hladonik • Erik Hrňa • Aron Chmielewski • Zbyněk Irgl –  • Lukáš Jašek • Cory Kane • Tomáš Klimenta • Michal Kovařčík • Kamil Kreps • Rostislav Marosz • Tomáš Netík • Jakub Petružálek • Daniel Rákos • Tyler Redenbach • Miloš Roman • Marek Růžička • Martin Růžička
 Hlavní trenér Vladimír Kýhos

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2016
Lední hokej v Česku v roce 2017